Лемеши

 Белоруссия
 Лемеши — деревня в Сморгонском районе Гродненской области;
 Россия
 Лемеши — деревня в Невельском районе Псковской области;
 Лемеши — деревня в Велижском районе Смоленской области;
 Украина
 Лемеши — село в Бердичевском районе Житомирской области;
 Лемеши — село в Козелецком районе Черниговской области;